Tongtian bezeichnet:

 Jilin Tongtian Automobile, ehemaliger chinesischer Hersteller von Automobilen 
 Tongtian (Yingshan) (通天乡), Gemeinde im Kreis Yingshan in der chinesischen Provinz Sichuan
 Tongtian (Xiangfang) (通天街道), Straßenviertel des Stadtbezirks Xiangfang von Harbin in der chinesischen Provinz Heilongjiang
 Tongtian (Hulei) (桐田村), Dorf in der Großgemeinde Hulei in der chinesischen Provinz Fujian
 Tongtian He (通天河), Fluss in China